Taragüí oder Taragui bezeichnet:

 Corrientes (Provinz) in Guaraní
 Corrientes (Stadt) in Guaraní
 Taragüí (Mate), argentinische Mate-Marke